Оподаткування на Мальті здійснюється державою, а керує цим процесом Уповноважений з доходів. Загальні податкові надходження в 2014 році склали 2,747 млрд. євро, що становить 34,6% мальтійського ВВП. Основними джерелами податкових надходжень були податок на додану вартість, податок на прибуток та внески на соціальне страхування.

Непрямі податки

Податок на додану вартість 
Податок на додану вартість стягується за загальною ставкою 18% на поставку товарів та послуг. Також застосовуються знижені ставки на 7% та 5%, тоді як постачання деяких товарів та послуг звільнено від сплати податку на додану вартість.

Знижена ставка 7% застосовується до певних послуг розміщення, тоді як знижена ставка 5% застосовується для постачання електроенергії, певних кондитерських виробів та подібних предметів, певного медичного приладдя, певної друкованої продукції, певних предметів, призначених виключно для інвалідів, імпорт певних творів мистецтва, колекціонування предметів та антикваріату, дрібний ремонт велосипедів, взуття та шкіряних виробів та одягу та домашньої білизни, побутових послуг по догляду, прийому в музеї, художні виставки, концерти та театри, використання спортивних споруд.

Що стосується звільнених товарів та послуг, то деякі звільняються з кредиту, тоді як деякі звільняються без кредиту. Постачання товару або послуги вважається звільненим від сплати кредиту, якщо постачальник може вимагати податок на додану вартість, який виник під час придбання відповідного товару чи послуги.

Поставки, що звільняються від кредиту, включають постачання експорту і подібних угод, міжнародний товарообіг, певні внутрішньоміські товари, міжнародні транспортні та допоміжні послуги, брокери та інші посередники, певні морські судна та літаки, золото Центральному банку Мальти, певна їжа, фармацевтичні товари, певний транспорт та товари на борту круїзних лайнерів.

І навпаки, такі поставки, які звільняються, але без кредиту, включають постачання певного нерухомого майна, страхові послуги, кредитні, банківські та інші послуги, культурні та релігійні послуги, спорт, послуги, пов'язані з певними звільненими послугами, послуги, що надаються незалежними групами, послуги неприбуткові організації для своїх членів, лотереї, поштові послуги, охорона здоров’я та добробут, товари, товари, щодо яких постачальник не мав кваліфікації для податкових кредитів, мовлення та води.

Мито на імпорт 
Ввізне мито сплачується при ввезенні товарів, що підлягають сплаті товарів на Мальті, які вирощувались, вироблялися чи виготовлялися в країні, яка не є державою-членом Європейського Союзу, і надаються для споживання на Мальті. Ставка мита залежить від виду товару та, у деяких випадках, їх використання та нараховується на митну вартість імпортних товарів.

Акцизний збір 
Акцизний збір сплачується за виробництво, видобуток чи імпорт певної продукції з країн, які не є країнами-членами Європейського Союзу, які надаються для споживання на Мальті. Ставка акцизного збору залежить від виду товару, що підлягає оподаткуванню. До них відносяться певні алкогольні напої, певні вироби з тютюнових виробів, певні енергетичні продукти, послуги мобільної телефонії, цемент, пневматичні шини та деякі патрони з боєприпасами.

Гербовий збір 

Державний збір сплачується за страховими полісами та передачею нерухомого майна, розташованого на Мальті, та деяких цінних паперів. Ставка гербового збору за страховими полісами коливається від 0,1% до 11%, тоді як діючі загальні ставки за передачу нерухомого майна та цінних паперів відповідно становлять 5% та 2%. Оплата мита обчислюється відповідно до вартості документу або переказу, про яку йдеться, і на практиці його сплачує отримувач. Певні важливі винятки передбачені також законом.

Прямі податки 
Відповідальність до оподаткування на Мальті залежить від того, чи має особа, яка отримує зазначений дохід, місце проживання на Мальті. Особи, які постійно проживають на Мальті, підлягають оподаткуванню на Мальті доходами та доходами від капіталу, що виникають на Мальті, та доходах, що виникають за межами Мальти та перераховуються на Мальту. Особи, які не мають постійного проживання та не проживають на Мальті, підлягають оподаткуванню на Мальті лише податком на доходи та доходи від капіталу, що виникають на Мальті.

Податок з доходів фізичних осіб 
Мешканці-резиденти оподатковують податок на Мальті за прогресивними ставками. Одружені особи мають можливість використовувати єдині тарифи, тоді як батьки мають право використовувати батьківські тарифи. Положення податку на прибуток 2017 року для фізичних осіб-резидентів є такими: 

Фізичні особи-нерезиденти також обкладаються податком на Мальті за прогресивними ставками. Перші 700 євро звільнені від сплати податку, тоді як вони обкладаються податком за ставкою 20% на наступні 2400 євро, 30% на наступні 4700 євро і 35% на решту доходів.

Податок на прибуток підприємств 
Резидентні та нерезидентні компанії обкладаються податком за ставкою 35%. Однак акціонери мають право вимагати відшкодування податку, сплаченого на Мальті, за частину дивідендів, які вони отримують від мальтійських компаній.

Інша інформація 
Мальта перевела низку директив, прийнятих Європейським Союзом, стосовно податків, зокрема Директиву про материнське дочірнє підприємство, Директиву про злиття, Директиву про інтереси та роялті та Директиву про адміністративне співробітництво. Мальта також прийняла Загальний стандарт звітності.

На Мальті також є сімдесят чинних домовленостей про подвійний податок та п'ять угод про обмін податковою інформацією, однією з яких є FATCA зі Сполученими Штатами Америки.

Внески на соціальне забезпечення 

Працівники та особи, які працюють за наймом, зобов’язані сплачувати внески на соціальне страхування на Мальті. Спосіб збирання відповідних внесків та його ставка залежить від того, чи є людина зайнятою чи самозайнятою.

Працівники 
Працевлаштована особа несе відповідальність за внесок у соціальне страхування у розмірі 10%, але не більше ніж 42,57 євро основної заробітної плати за тиждень. Рівний внесок вносяться також державою та роботодавцем фізичної особи, яка також зобов’язана сплачувати внески для кожного працівника в розмірі 0,3% відповідної базової тижневої заробітної плати до фонду матері.

Роботодавці також зобов'язані утримувати відповідні внески на соціальне страхування з основної заробітної плати фізичної особи та перераховувати відповідні суми державі.

Самозайняті особи 
Особи, які працюють за наймом, зобов’язані сплачувати внески на соціальне страхування у три внески за ставкою 15% від річного чистого доходу, отриманого у попередньому році.  Сума, що підлягає сплаті, залежить від того, чи вважається фізична особа самозайнятою чи не за наймом. Крім того, половину внеску, здійсненого самозайнятими особами, також вносить держава.

Інша інформація 
Мальта також погодила Директиву ЄС про робітників 1996 р. та уклала низку взаємних угод про соціальне забезпечення з країнами, включаючи Австралію та Канаду.

Примітки

Посилання 

Commissioner for Revenue
VAT Department
Inland Revenue Department
Department of Customs

Фінанси Мальти
Оподаткування за країною